Ковня () — польский дворянский герб.

Описание 
В красном поле три меча, рукоятками обращенные вверх, а внизу сходящиеся остриями под углом. В наших гербах бывают иногда соединены три стрелы остриями вместе. Ср. также Козелло-Поклевские
.

Герб используют

См. также 
 Ровня (герб)

Примечания

Литература 
 Герб Ковня (употребляют Конвицкие) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 55
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением меча